Denise Margoni (1911-1986), peintre français.
Alain Margoni (1934-), est un compositeur français.
Élisabeth Margoni (1945-), actrice française, fille d'Eugenio Margoni et de Denise Margoni.